Stavento — греческая хип-хоп группа.

История 
Stavento создана в 2004 году в городе Александруполис Михалисом Квинелисом, Костасом Латтасом и Евой Каната. После записи второго студийного альбома Ева покинула группу, и её заменила Александра Кониак, а одного из основателей группы Латтаса заменил Яннис Руссунелос (также известный как Moixo24). Кроме того, с группой сотрудничала Клеопатра Евангелатос.

Тексты песен пишет Михалис Квинелис, известный как ICU, он также отвечает за продакшн. Наибольший успех до сих пор имели песни группы «Όμορφη», «Πόσο ακόμα», «Ola Kala Tha Pane» и несколько дуэтов: «Mesa Sou» — с Еленой Папаризу, «San Erthi И Mera» — с Иви Адаму, «Pidao Ta Kimata» — с Паолой.

Stavento номинировались на получение музыкальной премии MAD Video Music Awards в 2008, 2009 и 2011 гг. Однако победу в номинации «Лучший хип-хоп видеоклип» принесла лишь в 2011 году песня «San Erthi I Mera».

Дискография 
Альбомы
 To pio Gluko Methisi
 Grifos
 Simera to Giortazo
 Mia fora kai enan kairo

Синглы
 To pio gluko methisi
 Grifos
 Mesa sou
 Simera to giortazo
 Mesa sou
 Ston Kosmo mas
 San Erthei h mera

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Музыкальные коллективы Греции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году